Ovtjarka har olika betydelser. Dels är det ryska för olika hundraser av vall- och herdehundar, oavsett inbördes släktskap och rastyp. Dels avser det på svenska specifikt vall- och herdehundar från just Ryssland (och forna Sovjetunionen). På olika slaviska språk används besläktade ord för vall- och herdehundar.

Ovtjarka är den svenska transkriberingen av ryskans овчарка, som på engelska blir ovcharka. På polska blir namnet owczarek och på kroatiska ovčar samt serbiska овчар.

 Balgarsko ovtjarsko kutje (Karakatjan, bulgarisk bergshund)
 Hrvatski ovcar (kroatisk vallhund)
 Juzjnorusskaja ovtjarka (sydrysk ovtjarka)
 Kavkazskaja ovtjarka (kaukasisk ovtjarka)
 Kraski ovcar (slovensk karstvallhund, se även karst)
 Polski owczarek nizinny (polsk låglandsvallhund)
 Sarplaninac (Jugoslovenski Ovcarski Pas, jugoslavisk herdehund)
 Sredneasiatskaja ovtjarka (centralasiatisk ovtjarka)

Hundrastyper